FC Petrocub Hîncești is een Moldavische voetbalclub uit Sărata-Galbenă, Hîncești. De club werd in 1994 opgericht en promoveerde in 2015 naar het hoogste niveau.

Naamsveranderingen 
1995 - Spicul Sărata-Galbenă
1998 - Petrocub-Spicul Sărata-Galbenă
2000 - Petrocub-Condor Sărata-Galbenă
2001 - FC Hînceşti
2005 - Petrocub Sărata-Galbenă
2013 - Rapid-2 Petrocub
2013 - Petrocub Sărata-Galbenă
2015 - FC Petrocub Hînceşti

Erelijst 
 Moldavische voetbalbeker
 2020
 Divizia B (Moldavië)
 2004/05, 2013/14

In Europa 

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt FC Petrocub Hîncești

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Moldavië
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Petrocub Sărata-Galbenă, FC